een type wapen, voorkomend in sciencefiction, maar ook in experimentele vorm, zie straalwapen
 een voormalige Californische rockband, zie Deathray (band)